Середня загальноосвітня школа № 1 м. Трускавець — комунальний середній загальноосвітній навчальний заклад I-III-го ступеня у місті Трускавець Львівської області. Знаходиться на вул. Садовій, 14.

Короткі відомості 

2010 року в СЗШ № 1 навчалось 703 дітей, у 2016 — 744, 2017 року — 755.

Персонал школи становить 73 особи, з яких 66 — вчителі.

Персоналії 
Директор — Щигель Володимир Степанович.
Заступники директора
 Пфайфер Віра Ярославівна
 Кічун Марія Михайлівна
 Сенишин Надія Степанівна

Відомі вихованці школи 
У школі навчалися:
 Ігор Дідач — український вояк, лицар ордена «За мужність» III ступеня. 3 вересня 2015 року перед СШ № 1 була встановлена меморіальна таблиця на честь Ігоря Дідача.
 Ігор Шквирко ( 1986 —  13 вересня 2022, Миколаївська область) — український вояк, старший солдат 24 ОМБр, учасник російсько-української війни.

Примітки

Посилання 
 Офіційна сторінка 
 СЗШ № 1 м. Трускавець на Openstreetmap

Школи Трускавця
Засновані в Україні 1980